Big Beach – plaża w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton;
 Big Beach – plaża w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland;
 Big Beach – plaża w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Richmond.